Драган:
 Драган (имя)
 Драган (стадион)
Персоналии:
Драган, Владимир Ефимович (род. 1979) — молдавский футболист.
Драган, Григорий Сильвестрович (род. 1949) — советский и украинский учёный-физик.
 Драган, Николай Афонович (1924—1999) — полный кавалер ордена Славы.
 Драган, Яромир (род. 1963) — чехословацкий и словацкий хоккеист.